Pont poate fi:

 Pilat din Pont
 Pont-à-Celles
 Pont-du-Château
 Comblain-au-Pont
 Charenton-le-Pont
 Pont Cassé
 Pont-à-Mousson
 El Pont de Suert
 El Pont de Bar
 Pont de l'Alma
 DuPont, companie  americană din industria chimică

Vezi și 
 Pot
 Pon